MOV steht als Abkürzung für:

 Manuscript on Vellum, eine Pergament-Schrift auf Vellum
 Marine-Offizier-Vereinigung, ein Zusammenschluss aktiver und ehemaliger Marineoffiziere und Offizieranwärter
 Metal Oxide Varistor, ein elektronisches Bauteil, ein spannungsabhängiger Widerstand
 Method of verification, eine Methodenbeschreibung der Verifizierungsmethode bei Tests oder Messungen
 Moranbah Airport, Flughafen in  Moranbah, Queensland, Australien nach dem IATA-Code
 Multiorganversagen, eine gleichzeitig auftretende, schwere Funktionseinschränkung verschiedener Organe 
 VIM Airlines (russisch: ВИМ Авиа), eine russische Charterfluggesellschaft, Sitz in Moskau nach dem ICAO-Code
 das Radsportteam Movistar Team

mov steht für:

 ein Prozessorbefehl (mnemonic) zum Bewegen von Speicherinhalten (move), siehe Assemblersprache#Beschreibung

.mov steht für:

 ‘.mov’, eine Dateiendung für Videos, siehe QuickTime#Unterstützte Formate und Codecs

MOV